Deux mélodies (Stravinsky), liederen van Igor Stravinksy
Deux mélodies opus 19, liederen van Albert Roussel
Deux mélodies opus 20, liederen van Albert Roussel
Deux mélodies opus 50, liederen van Albert Roussel
Deux mélodies opus 55, liederen van Albert Roussel